Бата́т () — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями «кумара» и «сладкий картофель». Ценная пищевая и кормовая культура. Название «батат» заимствовано из языка таино. Помимо клубней, в пищу используются также молодые листья и побеги — их едят как зелень.

Батат называют «сладким картофелем», но с настоящим картофелем (Solanum tuberosum) он состоит в очень отдалённом родстве, не принадлежа не только к роду Solanum, но и к семейству паслёновых (Solanaceae); в то же время оба вида принадлежат к одному и тому же таксономическому порядку паслёноцветных (Solanales).

Несмотря на то, что более тёмные сорта батата иногда называют «ямс» (yams) в некоторых частях Северной Америки, но ботанически он очень отличается от настоящего ямса (Dioscorea spp.), относящегося к семейству диоскорейных.

Растение представляет собой травянистое многолетнее вьющееся растение, имеющее чередующиеся сердцевидные или пальчато-лопастные листья и средние сростнолепестные цветы. Съедобный клубневой корень - длинный и заострённый, с гладкой кожей. Сорта батата с белой или бледно-жёлтой мякотью - менее сладкие и влажные, чем с красной, розовой или оранжевой мякотью.

Батат - родом из тропических регионов Америки. Из примерно 50 родов и более 1000 видов вьюнковых батат является единственным культурным растением, имеющим большое значение — некоторые другие используются локально, но многие - ядовиты. Род Ipomoea, в который входит батат, также включает в себя несколько садовых цветов, называемых утренним сиянием, хотя этот термин обычно не распространяется на батат. Некоторые сорта батата выращивают как декоративные растения под названием "клубневое утреннее сияние", они используются в садоводстве.

Ботаническое описание 

Батат — это травянистая лиана с длинными (1—5 м) ползучими стеблями-плетями, укореняющимися в узлах. Высота куста 15—18 см. Боковые корни батата сильно утолщаются и образуют клубни с белой, жёлтой, оранжевой, розовой, кремовой, красной или фиолетовой съедобной мякотью. Один клубень весит от 200 г до 3 и более кг.

Листья сердцевидные или пальчато-лопастные, на длинных черешках.

Цветки сидят в пазухах листьев; венчик крупный, воронковидный, розовый, бледно-сиреневый или белый. Многие сорта не цветут. Опыление перекрёстное, преимущественно пчёлами. Цветение в условиях умеренной зоны отмечается редко.

Плод — четырёхсемянная коробочка; семена чёрные или бурые, диаметром .

Распространение 
Родиной батата, вероятно, являются Перу и Колумбия (Анды), откуда он ещё в доколумбовскую эпоху распространился по всему региону, попав в Вест-Индию, южную и восточную Полинезию, на остров Пасхи и в Новую Зеландию.

Каким образом шло распространение батата на такие большие расстояния, до сих пор является предметом научных споров. Гипотеза, что клубни разносились океанскими течениями, была исключена, поскольку они якобы портятся в морской воде. Однако, в 2014 году учёные показали, что клубни ипомеи двулопастной () могут прорасти даже после длительного пребывания в воде. По данным генетиков, батат возник более 800 тыс. лет тому назад, а американский и полинезийский виды батата разошлись ок. 100 тыс. лет назад. Вероятно, семена батата попали в Полинезию по воде или при помощи птиц.

Позднее испанцы завезли батат в Испанию и на Филиппины, откуда это растение широко распространилось от стран Средиземноморья до Дальнего Востока (Японии и Тайваня).

Сейчас батат известен только в культурном виде. Выращивается в тропических и субтропических районах земного шара, иногда — в тёплых областях умеренной зоны. Особенно широко его выращивают в КНР, Индии, Индонезии.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2013 году в мире было собрано более 103 млн тонн клубней батата (Китай — 70,5 млн т, страны Африки — 20 млн т) с площади около 8,2 млн га (Китай — 3,35 млн га).

История 
В Центральной Америке одомашненный батат присутствовал по меньшей мере  назад. Батат происходит, возможно, из местности между полуостровом Юкатан в Мексике и устьем реки Ориноко в Венесуэле.

Батат выращивался в Полинезии до появления там европейцев и обычно распространяется черенками лозы, а не семенами. Радиоуглеродный анализ показал, что батат был распространён на Островах Кука до 1400 года  Распространённой гипотезой является то, что батат черенками был привезён в Центральную Полинезию полинезийцами, которые путешествовали в Южную Америку и обратно, и распространился оттуда через Полинезию на остров Пасхи, Гавайи и Новую Зеландию. Предполагается, что батат мог присутствовать в Полинезии за тысячи лет до прибытия туда людей, однако согласно другим данным это произошло после.

Применение у ацтеков 
В произведении «Общая история дел Новой Испании» (1547—1577) Бернардино де Саагун, опираясь на сведения ацтеков о свойствах растений, привёл различные сведения о батате, в частности, о том, что:
Есть другие съедобные корни, образующиеся, как репа под землёй, которые называют камотли: это местные бататы, их едят варёными, сырыми и жареными.

Батат в культуре 
Батат, или сладкий картофель, выращивают в основном из-за его крахмалистых сладковатых клубней (содержат до 30 % крахмала и 6 % сахара).

Клубни 

Клубни батата - до 30 см длиной, сочные, с нежной мякотью и тонкой кожицей. Они не имеют глазков, и ростки развиваются из скрытых почек. Клубни разных сортов могут сильно различаться по форме — круглые, ребристые, веретенообразные; по цвету мякоти — белая, жёлтая, оранжевая, кремовая, красная, фиолетовая; по вкусу — от пресных до очень сладких; по текстуре — от мягких и сочных до сухих и твёрдых; по цвету кожуры — почти всех цветов радуги. Большинство выращиваемых сортов - более или менее сладкие благодаря содержанию сахарозы, глюкозы и фруктозы. На разломе клубня (или на срезанном стебле) выступает млечный сок.

Состав клубней может меняться в зависимости от конкретного сорта и условий выращивания (климата, используемой агротехники). Жёлтые и оранжевые разновидности батата особенно богаты бета-каротином (провитамин витамина А), и по этому показателю сравнимы, а порой и превосходят морковь. Сорта с фиолетовой мякотью содержат антоцианы, которые хорошо сохраняются даже при термообработке и на ярком свету, а потому всё чаще рекомендуются как основа здорового питания с антиоксидантными свойствами, уменьшающего риски возникновения рака, язвы, сердечно-сосудистых заболеваний, возрастных заболеваний глаза. По содержанию углеводов, кальция и железа батат заметно превосходит картофель, а его калорийность - в 1,2—1,5 раза выше.

В тропических странах, где батат растёт как многолетнее растение, масса клубня может достигать ; в условиях умеренного климата, где вегетации мешают зимние морозы, клубни получаются меньше, но могут достигать веса 1—3 кг и более (зависит от приспособленности сорта и длительности безморозного периода в конкретной местности).

Выращивание 
Батат теплолюбив и нормально растёт и развивается при температуре не ниже 20 °C, оптимально 25—30 °С. В тропиках он возделывается как многолетнее растение, в умеренной зоне — в однолетней культуре. Большинство сортов батата почти утратили способность к половому размножению, а многие сорта вообще не цветут, поэтому размножается батат вегетативным путём — отростками пророщенных клубней и отрезками плетей.

В зависимости от сорта и условий выращивания клубни вызревают за 2—9 месяцев. Собранный и просушенный батат хранится при температуре 13—16 °C и относительной влажности 85—90 % до полугода и более.

Агротехника промышленного выращивания 
В мире широко используется схема выращивания, которая проходит следующие стадии:

 Получение черенков. Сначала создаются специальные рассадные гряды, где проращивается часть клубней прошлого урожая. Такие гряды располагаются либо в условиях теплицы, либо в поле, где укрываются плёнкой. За 5—6 недель из клубней вырастают длинные побеги, которые и срезаются. Оптимальной длиной черенка считается 20—30 сантиметров. Посадка батата целыми клубнями или их частями, подобно картофелю, является неэффективной из-за особенностей роста культуры — урожай с таких растений будет непредсказуем (сильно варьируется), а качество клубней — очень низким. Посадка черенками также предотвращает распространение болезней через клубни. В странах, где выращивание возможно круглый год, в качестве черенков могут использоваться части лоз взрослых растений с других полей.
 Высадка черенков, которая может производиться специальной посадочной машиной. Предварительное их укоренение не требуется — побеги быстро укореняются сами (за время от нескольких часов до пары суток). В начальный период развития черенков (первые 40—60 дней) важно поддерживать почву влажной. Схема посадки различна и зависит от климатических условий и особенностей роста конкретного сорта.
 Основной период развития — со дня высадки черенков до начала уборки урожая — занимает 90—150 дней (в зависимости от сорта и агротехники).
 Сбор и лечение: собранный урожай проходит процедуру «лечения» — клубни выдерживаются в специальных условиях, чтобы на них зажили царапины и потёртости. Такие клубни хранятся намного лучше и дольше.
 Предпродажная подготовка: для сохранения товарности клубней иногда практикуется их обработка ингибиторами прорастания перед отправкой в магазины.

Выращивание в России 
Есть успешный опыт выращивания батата на севере Башкортостана по схеме, близкой к промышленной, — когда клубни проращивались 5 недель в тёплом помещении, а срезанные черенки без укоренения высаживались в открытый грунт. При такой посадке через 110—120 дней после высадки черенков, батат показывал урожайность, сравнимую с таковой в южных штатах США.

Практикуется также ведение батата через рассаду. В условиях Хакасии хорошие урожаи клубней можно получить при выращивании батата укоренением черенков (продолжительность рассадного периода 100—110 дней) и высадкой в открытый грунт в первой декаде июня (после окончания угрозы весенних заморозков).

Для России также полезен канадский опыт выращивания батата (климат Канады схож с российским). При этом высадка черенков производится в гряды, почва которых плотно укрыта прозрачной пластиковой плёнкой, надземная часть растений остаётся на открытом воздухе. Такой прогрев почвы позволяет значительно ускорить созревание урожая и компенсировать перепады температур.

Использование 

Клубни батата широко используют в пищу. По вкусу, в зависимости от сорта, приготовленный батат отчасти напоминает сладковатый подмороженный картофель, отсюда его второе название — «сладкий картофель». Сырой батат напоминает морковь и по цвету, и по вкусу; жареный батат по вкусу похож на жареную тыкву.

Помимо жареных, бататы едят сырыми, отваренными и печёными, а также добавляют в каши.
Существуют рецепты изготовления из батата суфле, чипсов, повидла, пастилы и других блюд. Из клубней также получают крахмал (), муку, сахар, патоку и спирт. Молодые листья и стебли батата после отваривания или вымачивания, удаляющего горький млечный сок, используют для салатов.

Семена цветущих сортов используются как суррогат кофе.

Все части батата идут на корм скоту; зелёную массу можно закладывать в компост, и она, в отличие от картофеля, не поражается грибковыми заболеваниями.

Бататовый крахмал в виде слизистых извлечений применяют в медицине как обволакивающее и мягчительное средство.

В Южной Америке сок батата смешивают с соком лайма, чтобы сделать краску для ткани. Варьируя пропорции сока, можно получить любой оттенок от розового до чёрного.

Производство

Примечания

Литература

Ссылки 

 О выращивании батата в российском климате

Вьюнковые
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Тропическое сельское хозяйство
Овощи
Крахмалоносные растения
Земледелие инков